

Repubblica Ceca
Bžany, comune del distretto di Teplice

Slovacchia
Bžany, comune del distretto di Stropkov